Charles Sedley kan syfta på:

 Sir Charles Sedley, 5:e baronet (1639-1701), engelsk dramatiker och politiker
 Sir Charles Sedley, 1:e baronet (omkring 1695-1730), engelsk baronet
 Sir Charles Sedley, 2:e baronet (omkring 1721-1778), brittisk parlamentsledamot
 Sir Charles Sedley, 4:e baronet (död 1702), engelsk baronet
 Sir Charles Sedley, 8:e baronet (död omkring 1770), engelsk baronet